Olaszország
Motta d’Affermo, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Motta Baluffi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Motta Camastra, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Motta de’ Conti, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében
Motta San Giovanni, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében
Motta di Livenza, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Motta Montecorvino, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében
Motta Santa Lucia, község Olaszországban, Calabria régióban, Catanzaro megyében
Motta Sant’Anastasia, település Olaszországban, Szicília régióban, Catania megyében
Motta Visconti,  település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében